Byzantinischer Bürgerkrieg steht für folgende Kriege:

 Byzantinischer Bürgerkrieg (1321–1328) zwischen Andronikos II. und Andronikos III.
 Byzantinischer Bürgerkrieg (1341–1347) zwischen Johannes V. und Johannes VI.
 Byzantinischer Bürgerkrieg (1352–1357) zwischen Johannes VI. und Johannes V.
 Byzantinischer Bürgerkrieg (1373–1381) zwischen Johannes V. und Andronikos IV.